Mario Zenari – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Silvia Zenari – botanica e geologa italiana